Медресе Гайибназар (Казы Гайибназар) () — архитектурный памятник, здание медресе в Туракургане (Узбекистан), воздвигнутое в 1890—1893 годах в эпоху Российской империи под руководством известного зодчего своего времени Мулла Киргиза на средства кокандского казия Гайиба ибн Назара. Это здание медресе занимает большую важность в Наманганской области после медресе Мулла Киргиза.

В советской эпохе медресе Казы Гайибназар именовалось как Гайибназар или Гайназар.

Основатель медресе Гайибназар или Гайиб ибн Назар был известным местным казием Ферганской долины в конце XIX  и начала XX веков. Он был щедрым, образованным и заботящимся о народе человеком, являлся кормильцем многих нуждающихся и сирот той эпохи. Кроме рассматриваемого медресе, им было построено сооружение известное как дом-медресе Гаибназар, где жили представители его семьи вплоть до 1949 года. Оно было возведено в 1890—1896 годах при поддержке друзей Гаибназара из Стамбула.

В настоящее время является объектом культурного наследия Узбекистана. Это также, объект туристического сервиса и показа. На базе медресе Гайибназар создан мемориальный комплекс имени выдающегося просветителя Исхокхона Ибрата, куда входят парк имени Ибрата с памятником, одноимённый музей.

Планировка медресе традиционна (площадь 30х40 метров) — состоит из двухэтажного фасада (из жжёного кирпича), прямоугольного двора, симметричного фасаду, по кругу обнесённого одноэтажными худжрами (из необожжёного кирпича), учебной аудитории (дарсхана), мечети и минарета.

В процесс строительства медресе принимало участие, вместе нанятыми работниками, и население Туракургана в национальном хашаре.

Примечания 
Источники

Литература

Ссылки 
 

Медресе Узбекистана
Здания и сооружения, заложенные в 1890 году
Культовые сооружения, построенные в 1893 году
1890-е годы в Узбекистане